PKP (латиница):

 Public Knowledge Project (PKP) — некоммерческий исследовательский проект, посвящённый открытым научным публикациям.
 Польские государственные железные дороги (PKP SA) — польская государственная железнодорожная компания.